Алекса́ндр Исаа́кович Бланк (2 марта 1938 — 23 октября 2000) — советский кинорежиссёр, актёр, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).

Биография 
Александр Бланк родился 2 марта 1938 в Москве. 

С 1957 — сотрудник московских газет, актёр различных московских театров. 

С 1958 — помощник режиссёра киностудии «Мосфильм». 

В 1967 окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Б. Долина). 

Жена — Каплун Изольда Львовна.

Александр Бланк скончался 23 октября 2000 года. 

Похоронен на Востряковском кладбище.

Фильмография 
 1966 — Первая любовь
 1973 — Цемент
 1976 — Тимур и его команда
 1979 — Цыган
 1982 — Профессия — следователь
 1985 — Возвращение Будулая
 1987 — Доченька
 1989 — Зима в раю
 1991 — Привал странников

Примечания

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Востряковском кладбище